Лесснер (нем. Lessner) - немецкая фамилия, носители которой в 19 и начале 20 века основали в России в Петербурге и Ревеле свои заводы, названные этой фамилией.

Известные носители
Густав Арнольд Лесснер (03 января 1823, Дрезден — 10 марта 1886, Санкт-Петербург) - старший представитель династии, 
 Лесснер, Густав Арнольдович (Эмиль Густав Арнольд Лесснер (нем. Emil Gustav Arnold Lessner),  5 января 1861 — ?) - средний представитель династии,
 Лесснер, Артур Густавович - младший представитель династии.

Предприятия 
 «Старый Лесснер» — в советское время завод «Торпедо», затем «Двигатель» и № 181, Ленинград. 
 «Новый Лесснер» — в советское время машиностроительный завод имени Карла Маркса, Ленинград.
 «Ноблесснер» — судостроительная компания в Ревеле, Российская империя; в советское время — Таллинский морской завод ВМФ СССР,  затем 7 судоремонтный завод ВМФ СССР.